Isabelle Pasquet (1962) – politico francese
 Louis Pasquet (1867-1931) – politico francese
 Yves-Marie Pasquet (1947) – compositore francese